Nikita je lahko:
 Nikita (ime)
 Nikita (film)
 Nikita (serija)

la:Nicetas